L'Ange de feu (roman), roman du poète symboliste russe Valeri Brioussov, paru en 1907.
 L'Ange de feu, opéra de Sergueï Prokofiev créé en 1954 à Paris, dont le roman de Valeri Brioussov sert de trame.
 Ange de feu, téléfilm français  de 2006 de Philippe Setbon